Jméno a příjmení František Koníček má více nositelů:

 František Koníček (1922) (1922–???) – československý politik, poslanec NS a FS za ČSL 
 František Koníček (1953) (* 1953) – český politik, poslanec PSP za ČSSD, bezpartijní ministr